Hedwig von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Hedwig von Sachsen (Hadwig Billung, ~1030–1112), Tochter von Bernhard II. (Sachsen)
 Hedwig von Sachsen (1445–1511), Tochter von Kurfürst Friedrich II. von Sachsen, Äbtissin von Quedlinburg
 Hedwig von Dänemark (1581–1641), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Hedwig von Pfalz-Sulzbach (1650–1681), durch Heirat Herzogin Sachsen-Lauenburg

Siehe auch:
 Agnes Hedwig von Anhalt (1573–1616), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Sophie Hedwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1630–1652), durch Heirat designierte Herzogin von Sachsen-Zeitz
 Sibylle Hedwig von Sachsen-Lauenburg (1625–1703), Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Hadwig von Sachsen (914/920–959), Tochter von König Heinrich I., Gemahlin von Herzog Hugo von Franzien
 Marie Hedwig von Hessen-Darmstadt (1647–1680), Landgräfin von Hessen-Darmstadt und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen